Jméno a příjmení James Guthrie nosí více různých osob:

 James Guthrie (americký politik) (1792–1869) – americký politik
 James Guthrie (malíř) (1859–1930) – skotský malíř
 James Guthrie (australský politik) (1872–1958) – australský politik
 James Guthrie (dirigent) (1914–1996) – americký dirigent
 James Guthrie (producent) (* 1953) – anglický hudební producent